Джеймс Эндрю Джонс (; род. 4 октября 1980 года в Майами, Флорида) — американский профессиональный баскетболист, отыгравший 14 сезонов в Национальной баскетбольной ассоциации. В настоящее время исполняет обязанности генерального менеджера «Финикс Санз».

Карьера в НБА 
Начал играть в баскетбол в старшей школе в Майами, был выбран под 49-м номером во втором раунде клубом «Индиана Пэйсерс» на драфте НБА 2003 года из университета Майами. В дебютном сезоне Джонс сыграл всего лишь 26 минут в 6 матчах. Затем, отыграв полноценный сезон в 2004-05 годах, набирая в среднем 4,9 очка за одну игру, став 25-м в списке дальнобойщиков НБА с процентом реализации 39,8 %.

25 августа 2005 года Джонс был обменян «Пэйсерс» в «Финикс Санз» в обмен на пик во втором раунде Драфта 2008.

В июне 2007 года Джонс был продан в «Портленд Трэйл Блэйзерс» вместе с правами на Руди Фернандеса, 24-й пик в драфта НБА 2007 года, в обмен на денежную компенсацию.

В сезоне 2007 года Джонс находился в верхней части списка игроков по проценту реализации трёхочковых бросков, заняв третье место в лиге, с процентом 44,4 %. Несмотря на хорошую статистику в тот год, Джонс не был отобран для участия в конкурс по трёхочковым броскам в Матче всех звёзд 2008, к большому огорчению поклонников «Трейл Блэйзерс».

26 июня 2008 года, Джонс воспользовался опцией в контракте и отказался от последнего года «Трейл Блэйзерс», став свободным агентом. 9 июля 2008 года Джонс подписал контракт с «Майами Хит». Он получил $ 4 млн в первый год своего потенциального 5-летнего контракта рассчитанного на сумму до $ 23,2 млн. Первые два года были гарантированы, а последние три были опцией — на усмотрение «Майами Хит» и Джонса. За время выступления за команду Джонс провёл 76 матчей, набирая в среднем за встречу в регулярном сезоне 4,1 очка, 1,4 подбора и 0,5 передачи, находясь на площадке 14,9 минуты.

29 июня 2010 года контракт с Джонсом был расторгнут, для того чтобы увеличить «потолок зарплат» и он стал неограниченным свободным агентом.

18 июля 2010 года Джонс вновь подписал минимальный ветеранский контракт с «Майами Хит» в $ 1 миллион.

Статистика

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 

Баскетболисты США
Игроки «Майами Харрикейнс» (баскетбол)
Игроки «Индиана Пэйсерс»
Игроки «Финикс Санз»
Игроки «Портленд Трэйл Блэйзерс»
Игроки «Майами Хит»
Игроки «Кливленд Кавальерс»